Сапун — многозначительный термин.

Устройство 
 Сапун — устройство, через которое внутренняя полость картера механизма сообщается с атмосферой.

Топоним 
 Сапун — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Сапун — гора в муниципальном образовании «город Горячий Ключ» Краснодарского края, к югу от города Горячий Ключ (хребет Котх, в составе Пастбищного хребта).
 Сапун — гора в Майкопском муниципальном районе Республики Адыгея, к юго-западу от посёлка Каменномостский.
 Сапун-Гора — хребтообразная возвышенность, находящаяся к юго-востоку от Севастополя.

Фамилия 
 Сапун, Иван (род. 2000) — украинский боксёр-любитель, бронзовый призёр чемпионата Европы (2022).
  (1893—1943) — украинский революционер-подпольщик. Лидер Сумской областной сети ОУН (б) во время немецкой оккупации.

Двойные фамилии 
 Аврамов-Сапун, Василий Тихонович (ск. около 1610) — дьяк при царе Иоанне Грозном, думный дьяк при царе Фёдоре I Иоанновиче.

См. также 
 Сапунов
 Сапоненко